Poinsot steht für:

 Poinsot (Mondkrater)

Poinsot ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Louis Poinsot (1777–1859), französischer Mathematiker
 Pierre Poinsot de Chansac (1764–1833), französischer General der Kavallerie

Siehe auch:

 Poinsotsche Konstruktion
 Kepler-Poinsot-Körper